IML, akronymet henviser til forskellige artikler:

 International Marching League – International vandreorganisation, navneskift i 2005 til IML Walking Association.
 International Mister Leather – international konference og konkurrence for lædertilvirkere.